GFN est un sigle qui peut désigner :
 Groupe des fournisseurs nucléaires, un régime multilatéral de contrôle des exportations nucléaires ;
 Global Footprint Network, un think tank qui développe et promeut des outils pour le développement durable.